Marstaller ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Marstaller, deutscher Brigadegeneral der Luftwaffe
 Gregor Marstaller (* 1984), deutscher Schauspieler
 Leonhard Marstaller (1488–1546), katholischer Theologe der Reformationszeit
 Martin Marstaller (1561–1615), pommerscher Kammerrat und Erzieher der Söhne Herzog Bogislaw XIII.

Marstaller ist die historische Bezeichnung für den Stallmeister in einem Marstall.